Corporação
Corporações de ofício
Corporação (álbum) -  do grupo Bonde da Stronda

Desambiguação